Une amine oxydase à cuivre est une ancienne classe d'oxydoréductases référencée  par l'IUBMB et actuellement scindée en :

 amine primaire oxydase :  ;
 diamine oxydase : .

Référence 

6